Radlice kan verwijzen naar:
 Radlice (Polen), plaats in de Poolse gemeente Choszczno.
 Radlice (Praag), wijk in de Tsjechische hoofdstad Praag.
 Radlice (Volfířov), dorp in de gemeente Volfířov.